Маури́сио Эрне́сто Пере́йра Антони́ни (; 15 марта 1990, Монтевидео) — уругвайский футболист, атакующий полузащитник клуба «Орландо Сити».

Биография 
Воспитанник футбольной школы «Насьоналя», в его молодёжной команде начал играть в 2007 году в 17-летнем возрасте. Дебютировал 18 февраля 2009 года в матче квалификации Кубка Либертадорес против парагвайского «Насьоналя». Стал регулярно появляться в составе и помог своему клубу выиграть золото национального чемпионата. В том же году Перейра впервые был вызван в молодёжную сборную Уругвая, где заиграл в основном составе. По окончании сезона попал в сферу интересов многих европейских клубов, в числе которых были итальянская «Рома», лиссабонский «Спортинг», мадридский «Атлетико» и казанский «Рубин». Некоторые СМИ даже поторопились объявить о переходе хавбека в команду из столицы Татарстана, однако в последний момент трансфер сорвался.

За неполные три сезона, проведённые в «Насьонале», Перейра выиграл два чемпионских титула и стал одним из ведущих игроков команды. В августе 2011 его приобрёл клуб аргентинский «Ланус». В новом для себя чемпионате Перейра адаптировался очень быстро, и вскоре именно он стал во многом определять игру команды в центре поля. За полтора года, проведённых в «Ланусе», принял участие в 50 матчах, забив три гола.

В конце февраля 2013 года Перейра подписал контракт с «Краснодаром». Летом 2019 года покинул «Краснодар» в связи с окончанием контракта. Согласно опросу, проведённому среди болельщиков «Краснодара» в декабре 2019 года, Перейра был признан лучшим футболистом в 11-летней истории клуба.

30 июля 2019 года Перейра перешёл по свободному трансферу в клуб MLS «Орландо Сити», подписав контракт по правилу назначенного игрока сроком до конца сезона 2020. В американской лиге дебютировал 17 августа 2019 года в матче против «Миннесоты Юнайтед». 20 июля 2020 года в матче Турнира MLS is Back против «Филадельфии Юнион» забил свой первый гол за «Орландо Сити». 1 декабря 2020 года Перейра продлил контракт с «Орландо Сити» на один год. По окончании сезона 2021 контракт Перейры с «Орландо Сити» истёк, но 17 декабря 2021 года игрок подписал новый однолетний контракт с клубом. По окончании сезона 2022 контракт Перейры с «Орландо Сити» снова закончился, но 23 ноября 2022 года полузащитник заключил с клубом новый двухлетний контракт до конца сезона 2024 без статуса назначенного игрока.

Статистика

Клубная

Достижения 
Командные
  Чемпион Уругвая (2): 2008/09, 2010/11
  Обладатель Открытого кубка США (1): 2022
  Бронзовый призёр Чемпионата России (2): 2014/15, 2018/19
  Финалист Кубка России (1): 2013/14

Личные
 Лучший футболист в истории ФК «Краснодар» (по итогам опроса 2019 года)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Орландо Сити»